Тетон (округ, Айдахо)
Тетон (округ, Монтана)
Тетон (округ, Вайомінґ)